Боровкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Боровкова, Екатерина Дмитриевна (в замужестве Прокофьева; 1902—1978) — этнограф, лингвист, создатель письменности селькупского языка
 Боровкова, Людмила Акимовна (1930—2011) — российский востоковед, синолог, доктор исторических наук.
 Боровкова, Наталья Леонидовна (род. 1949) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
 Боровкова, Ольга Юрьевна (более известна как Затомская; род. 1983) — мировой судья судебного участка № 369 Тверского района города Москвы.
 Боровкова, Пелагея Степановна (1918—1987) — передовик производства, мастер Магнитогорского завода проволочных сеток, Герой Социалистического Труда.
 Боровкова, Татьяна Александровна (1941—1968) — советский востоковед, арабист и тюрколог, кандидат филологических наук.